Кендра — женское имя.

Имя 

Имя Кендра имеет валлийское происхождение, хотя этимологи рассматривают минимум четыре варианта происхождения этого имени. В США именем Кендра девочек начали называть с конца 1940-х годов, максимальную популярность оно имело в 1987 году, когда это имя за год получили 3839 новорождённых.

Прочее 
  — американское реалити-шоу.

См. также 
 Кендрю

Примечания